Os saltos ornamentais são disputados nos Jogos Asiáticos desde sua primeira edição, no Jogos de Déli, em 1951. As mulheres, assim como os homens, participam da competição desde o seu início. Em 1990, foi disputada por uma única vez uma prova por equipes. Em 2002 foram inseridas as provas sincronizadas, já o trampolim de 1 m aparece com irregularidade no cronograma.

Eventos

Lista de medalhistas

Ver também 
 Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos
 Saltos ornamentais nos Jogos Pan-Americanos
 Saltos ornamentais nos Jogos da Commonwealth

Referências

Ligações externas 
 

 
Competições de saltos ornamentais